Lebertia är ett släkte av kvalster. Lebertia ingår i familjen Lebertiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Lebertia